Merlo ima više značenja:
 Merlo
 Merlo, Cuneo
 Merlo, Torino
 Merlo, Treviso
 Merlo, Vicenza